Stegemeyer ist der Nachname von:
 Elfriede Stegemeyer (1908–1988), deutsche Photographin
Horst Stegemeyer (* 1931), deutscher Chemiker